VTT ou Vtt pode referir-se a:
Valtion teknillinen tutkimuskeskus, uma organização de pesquisa em novas tecnologias da Finlândia
Virtual Table Tennis